Willem Borski (1765-1814)
 Willem Borski (1799-1881)
 Willem Borski (1834-1884)